

Patronyme 
 (par ordre alphabétique)
 Billy Bingham (1931-2022), un footballeur et entraîneur de football nord-irlandais ;
 Charles Thomas Bingham (1848-1908), un zoologiste britannique ;
 Charlotte Bingham (née en 1942), romancière britannique ;
 David Bingham (1989- ), joueur de soccer international américain ;
 Eugene Cook Bingham (1878-1945), un chimiste américain ;
 George Caleb Bingham (1811-1879), un peintre américain ;
 George Bingham (3e comte de Lucan) (1800-1888), un militaire et homme politique anglais ;
 Graham Clifton Bingham (1859-1913), musicien, compositeur, parolier et auteur de livres pour enfants britannique ;
 Hiram Bingham III (1875-1956), un explorateur et homme politique américain ;
 Hiram Bingham IV (1903-1988), diplomate américain ;
 Howard Bingham (1939-2016), photographe américain ;
 
 Khamica Bingham (1994- ), athlète canadienne ;
 Mark Bingham (1970-2001), américain, passager et victime du vol 93 United Airlines, lors des attentats du  ;
 Michael Bingham (1986- ), athlète américain naturalisé britannique en 2008, spécialiste du 400 mètres ;
 Richard John Bingham (7e comte de Lucan) (1934-1974?), pair britannique reconnu coupable de meurtre ;
 Stuart Bingham (1976- ), joueur de snooker anglais ;
 Traci Bingham (1968- ) est une actrice américaine, modèle et personnalité de la télévision ;
 Walter Van Dyke Bingham (1880-1952), un psychologue américain ;
 William Bingham (1752-1804), financier et homme politique américain.

Toponyme 

 , une localité du district de Rushcliffe dans le Nottinghamshire dans la région des Midlands de l'Est en Angleterre au Royaume-Uni ;
 Bingham, un village du comté de Fayette dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Bingham, une ville américaine dans le Maine, aux États-Unis ;

Divers 
 Bingham, un cratère lunaire.

Homonymie de patronyme